Eden steht für:
 Garten Eden, biblische Bezeichnung des Paradieses
 Eden (Name), ein weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname
 Eden (Roman), Roman (1959) von Stanisław Lem
 Eden – It’s an Endless World!, japanische Comicserie von Hiroki Endo
 Martin Eden, Roman (1909) von Jack London
 PixelJunk Eden, ein PlayStation-3-Spiel von Q-Games, siehe Q-Games #PixelJunk
 VIA Eden, PC-Prozessoren-Serie von VIA Technologies
 Eden, eine Marke und eine Kurzbezeichnung der Eden Gemeinnützige Obstbau-Siedlung

Eden ist der Name folgender Filme:
 Eden (1996), US-amerikanisches Melodram von Howard Goldberg
 Eden (2002), polnischer Zeichentrickfilm von Andrzej Czeczot
 Eden (2006), deutsches Filmdrama
 Eden (2012), US-amerikanischer Spielfilm
 Eden (2014), französischer Spielfilm von Mia Hansen-Løve
 Eden (2019), deutsch-französisches Fernsehdrama in sechs Folgen von Dominik Moll

Eden ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Eden-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Eden Project, ein botanischer Garten in Cornwall, England
 Eden Rocks, Rifffelsen in der Gruppe der Joinville-Inseln, Antarktis
 Eden (Mesopotamien), Grüngebiet im heutigen Irak
 Garden of Eden, Gletscher in Neuseeland

Verwaltungseinheiten:
 Eden District, Verwaltungsbezirk in Cumbria, England
 ehemaliger Name des Distrikts Garden Route in Südafrika
 Eden Township (Begriffsklärung), mehrere Townships in den Vereinigten Staaten
Städte, Gemeinden:
 Eden (North Carolina), Stadt im Rockingham County, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Eden (Texas), Stadt im Concho County, Texas, Vereinigte Staaten
 Eden (Vermont), Stadt im Lamoille County, Vermont, Vereinigte Staaten
Eden (New South Wales)

Gemeindeteile in Deutschland:
 Eden (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Eden (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Eden (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eden (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Eden Gemeinnützige Obstbau-Siedlung, Siedlung in Oranienburg, Brandenburg

Gemeindeteile in Österreich:
 Eden (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Eden (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Eden (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Eden (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Eden (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Eden (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Siedlung Eden am Wolfersberg im 14. Bezirk, Wien, Österreich
 Eden (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortsteil von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Eden (Gemeinde Sankt Johann), Ortsteil von Sankt Johann in der Haide, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

sonstige Orte:

 Eden (New South Wales), Australien
 Eden (Alabama), Vereinigte Staaten
 Eden (Georgia), Vereinigte Staaten
 Eden (Idaho), Vereinigte Staaten
 Eden (Peoria County, Illinois), Vereinigte Staaten
 Eden (Randolph County, Illinois), Vereinigte Staaten
 Eden (Kentucky), Vereinigte Staaten
 Eden (Maryland), Vereinigte Staaten
 Eden (New York), Stadt im Erie County, Vereinigte Staaten
 Eden (South Dakota), im Marshall County, Vereinigte Staaten
 Eden (Boone County, West Virginia), Vereinigte Staaten
 Eden (Ohio County, West Virginia), Vereinigte Staaten
 Eden (Upshur County, West Virginia), Vereinigte Staaten
 Eden (Wisconsin), im Fond du Lac County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Eden (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Eden (Town, Iowa County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Eden (Wyoming), Ort im Sweetwater County, Wyoming, Vereinigte Staaten

Gewässer:
 Eden (Mawddach), Quellfluss des Mawddach in Wales
 Eden (Medway), Fluss in Kent und Surrey, England
 Eden (Nordsee), Fluss in Fife, Schottland
 Eden (Solway Firth), Fluss in Cumbria, England

Eden ist der Name folgender Musikformationen:
 Eden (Chor), deutscher Chor
 Eden (Musiker),  irischer Musikproduzent
 Eden (israelische Band), Boygroup aus Israel
 Eden (deutsche Band), deutsche Rockband
 Eden Lost

Eden ist der Name folgender Gebäude:
 Eden (Hochhaus), Hochhaus in Frankfurt am Main

EDEN steht für:
 European Destinations of Excellence, ein Tourismusförderungsprogramm
 Flugplatz Bad Hersfeld, Sonderlandeplatz in Hessen (ICAO-Code)

Siehe auch:

 Edén
 Eden Alternative
 Eden für Jeden
 Eeden
 River Eden
 EDIN

Abkürzung